Филлис Аллен (,  — ) — американская комедийная актриса немого кино.

Биография 
Свою карьеру Филлис Аллен начала с участия в водевилях. Затем последовали первые роли в фильмах Мака Саннета, в которых благодаря своей крупной комплекции, Филлис хорошо проявила себя как комедийная актриса. С 1913 по 1923 годы она снялась в 74 фильмах, где играла вместе с Чарли Чаплином, Мэйбл Норманд, Роско Арбаклом и Маком Саннетом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 на сайте Аllmovie